Grasmannsdorf ist der Ortsname von

 Grasmannsdorf (Burgebrach), Ortsteil des Marktes Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Grasmannsdorf (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern